Suriname, een land in Zuid-Amerika
 Suriname (district), een voormalig district in dit land
 Suriname (rivier), een rivier in datzelfde land
 Suriname-Rivier (schip, 1910), een voormalig lichtschip aan de monding van bovenstaande rivier
 Suriname (tentoonstelling, 1962), een tentoonstelling over Suriname in Amsterdam
 Suriname (Koninkrijk der Nederlanden), van 1954 tot 1975 een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden
 Suriname (kolonie), een voormalige Nederlandse kolonie
 Suriname (krant), opgericht als Koloniaal Nieuwsblad, krant van 1848 tot 1943
 Suriname (film), een Nederlandse film uit 2020 van Danny Leysner